Młody książę – drugi album studyjny polskiego rapera White’a 2115. Wydawnictwo ukazało się 25 października 2019 roku nakładem wytwórni muzycznej SBM Label.

W kwietniu 2020 album Młody książę uzyskał certyfikat złotej płyty., a w marcu 2021 – platynowej płyty.

Lista utworów 

Opracowano na podstawie materiału źródłowego

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2019
Albumy SBM Label
Albumy hip-hopowe
Albumy White’a 2115